Ерепкино — название населённых пунктов:

Россия 
 Ерепкино — деревня в Аксубаевском районе Татарстана.
 Ерепкино — деревня в Нурлатском районе Татарстана.